Le xian de Wucheng (武城) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Le district de Wucheng (婺城) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine.

Homonymie de toponyme